Râul Colbu se poate referi la următoarele râuri din România

 Râul Colbu - afluent al râului Băița
 Râul Colbu - afluent al râului Bistrița
 Râul Colbu - afluent al râului Moldova